De Zweedse autosnelwegen (Zweeds: Motorvägar) worden ruwweg gesorteerd op locatie. De Zweedse nummering maakt geen onderscheid tussen autosnelwegen en andere wegen (rijkswegen en landswegen). Er is ongeveer 1800 km aan autosnelwegen volgens de metingen van 2007, maar sindsdien zijn ook vele landwegen omgedoopt tot rijkswegen. Er wordt geen tol geheven en de maximale snelheid bedraagt 110 km/u. Sinds de herfst van 2008 ook 120 km/u in sommige gedeeltes.

Autosnelwegen in Zweden

 
Autosnelweg
Zweden
Autosnelwegen